Orongo kan betekenen:
Tibetaanse antilope
Orongo (rivier)